— califa almóada de Marrocos

   — califa almóada de Marrocos

 Abu Iacube Iúçufe Anácer  — sultão merínida de Marrocos

Desambiguações de antropônimos